Osoby noszące nazwisko Imai:
 Julianna Imai – brazylijska modelka
 Keizō Imai – japoński piłkarz
 Mero Imai – japońska snowboardzistka
 Masataka Imai – japoński piłkarz
 Miyū Imai – japońska zapaśniczka
 Nobuo Imai – japoński samuraj
 Tadashi Imai – japoński reżyser
 Tomoki Imai – japoński piłkarz
 Toshiaki Imai – japoński piłkarz
 Yūsuke Imai – japoński łyżwiarz
 Yūsuke Imai – japoński wioślarz

Zobacz też 
 Delta Crucis (Imai) – gwiazda